Рамасуха — річка, права твірна річки Гнила, Брянська область, Росія
 Рамасуха — селище міського типу, Брянська область, Росія